Saltinhensi – abitanti di Saltinho (San Paolo)
Saltinhensi – abitanti di Saltinho (Santa Catarina)